Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel BNP Paribas Open) van 2019 vond plaats van woensdag 6 tot en met zondag 17 maart 2019 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de 31e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2019. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
's Werelds nummer één (en eerste reekshoofd) Naomi Osaka was de titelverdedigster van het toernooi – zij verloor in de vierde ronde van de Zwitserse Belinda Bencic.

De via een wildcard toegelaten Canadese Bianca Andreescu won het toernooi. In de finale versloeg zij de als achtste geplaatste Duitse Angelique Kerber in drie sets. Andreescu wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zelfs was zij de eerste speelster via een wildcard toegelaten die dit prestigieuze toernooi won.

De Belgische Elise Mertens was het zestiende reekshoofd en was hierdoor vrijgesteld van de eerste ronde. In de derde ronde werd zij echter uitgeschakeld door de Chinese Wang Qiang.

Ook de Nederlandse Kiki Bertens was als zevende reekshoofd vrijgesteld van de eerste ronde – zij wist de vierde ronde te bereiken; zij werd hierin uitgeschakeld door de Spaanse Garbiñe Muguruza. 

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de tweede ronde – zij verloor van het 25e Amerikaanse reekshoofd Danielle Collins. Ook haar landgenote Alison Van Uytvanck geraakte niet verder dan de tweede ronde. Zij verloor van het 23e Zwitserse reekshoofd Belinda Bencic.

De Belgische Ysaline Bonaventure had zich via de kwalificaties op de hoofdtabel geplaatst. Zij bereikte de derde ronde waarin zij verloor van de als vijfde geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

Titelverdedigsters waren de Taiwanese Hsieh Su-wei en de Tsjechische Barbora Strýcová – zij vormden het derde reekshoofd en werden in de kwartfinales uitgeschakeld door de als achtste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Latisha Chan.

Het ongeplaatste duo bestaande uit de Belgische Elise Mertens en de Wit-Russin Aryna Sabalenka won het toernooi. In de op zaterdag 16 maart gespeelde finale versloegen zij het als eerste geplaatste Tsjechische koppel Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mertens had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Sabalenka een.

De Nederlandse Kiki Bertens speelde aan de zijde van de Kroatische Donna Vekić – zij werden in de kwartfinales uitgeschakeld door het eerste reekshoofd.

De tweede Nederlandse, Demi Schuurs, speelde samen met de Russin Veronika Koedermetova – zij verloren meteen hun openingsronde.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson – zij bereikten de tweede ronde waarin zij verloren van Darija Jurak en Raluca Olaru.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
* Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Indian Wells 2019
Indian Wells